Ni de l'Altar (ν Arae) és compartida per dos sistemes estel·lars ν¹ de l'Altar i ν² de l'Altar a la constel·lació de l'Altar. Estan separades 0,49º. A vegades aquestes estrelles també són esmentades amb la designació de Bayer Ípsilon de l'Altar (υ¹ i υ² Arae).

Referències 

Estrelles d'Altar